Le groupe de mots (ou syntagme nominal) « la grande famine » — en précisant le lieu ou lépoque'' : la grande famine en un endroit donné ou dans une période déterminée — peut désigner plusieurs grandes famines à travers le temps et le monde :

 la grande famine de 1315-1317 en Europe ;
 la grande famine de 1693-1694 en Europe ;
 la grande famine Tenpō, entre 1833 et 1837 au Japon ;
 la grande famine en Chine entre 1958 et 1961 ;
 la grande famine en Irlande : famine majeure qui a eu lieu en Irlande entre 1845 et 1849 ;
 les famines soviétiques de 1931-1933 ;
 la grande famine ukrainienne ou Holodomor ;
 la grande famine en Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale.
Nota bene : s'il n'y a pas besoin de préciser le lieu ou l'époque, parce que le contexte ne laisse aucun doute, on peut alors parler de « la  Grande Famine''' », tout court.